La Lliga Europa de la UEFA 2010-2011 fou la segona edició de la Lliga Europa de la UEFA, la segona competició de clubs en ordre d'importància organitzada per la UEFA, i la quarantena edició si s'inclouen les disputades amb l'antiga denominació de Copa de la UEFA. La final es jugà el 18 de maig del 2011 a l'Aviva Stadium, estadi de la selecció irlandesa de futbol, a Dublín, Irlanda.

Fase classificatòria

Primera ronda de classificació 
Els partits es disputaren l'1 i el 8 de juliol del 2010.

Segona ronda de classificació 
Els partits es disputaren el 15 i el 22 de juliol del 2010.

Tercera ronda de classificació 
Els partits es disputaren el 29 de juliol i el 5 d'agost del 2010.

Ronda Eliminatòria 
Els partits es disputaren el 19 i el 26 d'agost del 2010.

Fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Grup I

Grup J

Grup K

Grup L

Setzens de final 
Els partits es disputaren el 17 i el 24 de febrer del 2011.

Vuitens de final 
Els partits es disputaren el 10 i el 17 de març del 2011.

Quarts de final 
Els partits es disputaren el 7 i 14 d'abril del 2011.

Semifinals 
Els partits es disputen el 28 d'abril i el 5 de maig del 2011.

Final 
La final es jugà el 18 de maig del 2011 a l'Aviva Stadium, a Dublín (Irlanda). Per la normativa de la UEFA sobre els patrocinadors no oficials, per la final l'estadi es va anomenar "Dublin Arena".

Notes i referències

Enllaços externs 

2010-2011
Competicions futbolístiques del 2010
Competicions futbolístiques del 2011